Kraus är ett tyskt och judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfredo Kraus
 Brigitte Kraus
 Chris Kraus
 Christian Jakob Kraus (1753–1807), tysk filosof och nationalekonom
 Ernst Kraus
 Felix von Kraus (sångare)
 Franz Kraus
 Franz Xaver Kraus (1840–1901), tysk konst- och kyrkohistoriker
 Friedrich Kraus (1724–1780), svensk domkyrkoorganist och director musices vid Lunds universitet
 Hans P. Kraus
 Joseph Martin Kraus (1756–1792), svensk komponist
 Karl Kraus (1874–1936), österrikisk författare och publicist
 Lili Kraus
 Marinus Kraus
 Oskar Kraus
 Patricia Kraus
 Peter Kraus
 Robert Kraus (sångare)
 Valentin Kraus

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn